«Runaway Love» — третий сингл Ludacris'а из пятого альбома Release Therapy. Записанный вместе с Mary J. Blige сингл достиг 2 места на Billboard Hot 100. Ремикс на песню был сделан T-Pain'ом и Кэсси.

Информация 
Каждый из трех куплетов вымышленный сюжет, говорящий нам о неприятностях в жизни трех подростков, девятилетная девочка по имени Лиза, десятилетняя Николь и одиннадцатилетная Эрика. В конце песни Ludacris информирует девочек, то что он чувствует, как убегал сам несколько раз.

Музыкальное видео 
Премьера видео в Интернете было 29 ноября 2006 года, на Yahoo! Music. 30 ноября премьера состоялась и на телевидении в программе 106 & Park на BET. Mary J. Blige, снялась во всех трёх ситуациях в качестве пешехода, проходящего мимо девочек.

Отзывы 
«Runaway Love» получил положительные отзывы со стороны большинства критиков.

 Rolling Stone:

Чарты

Примечания

Ссылки 
 «Runaway Love» Public Service Anouncment at The Ludacris Foundation web site
 

Синглы Лудакриса
Песни Мэри Джей Блайдж